Meranti (hout), tropische houtsoort uit Zuidoost-Azië.
 Meranti (Babul Rahmah), plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tenggara in de provincie Atjeh, Indonesië.
 Meranti (Betung), plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra, Indonesië.
 Meranti (Bilah Hulu), plaats in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië.
 Meranti (Meranti), plaats in het bestuurlijke gebied Asahan in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië.
 Meranti (onderdistrict), onderdistrict in het bestuurlijke gebied Asahan in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië.
 Meranti (Pangkalan Kuras), plaats in het bestuurlijke gebied Pelalawan in de provincie Riau, Indonesië.
 Meranti (Renah Pamenang), plaats in het bestuurlijke gebied Merangin in de provincie Jambi, Indonesië.